Пётр Барано́вский Барановский, Пётр-Богуслав — польский военачальник.
 Барановский, Пётр Викторович (1838—1896) — конструктор артиллерийского вооружения, племянник С. И. Барановского.
 Барановский, Пётр Дмитриевич (1892—1984) — советский архитектор, реставратор древнерусских памятников.
 Барановский, Пётр Иванович (1810? —1886) — русский вице-адмирал.

Примечания